Vermont kan syfta på:

 Vermont – delstat i USA

Personer
Vermont Garrison (1915-1994), amerikansk flygofficer och flygaräss
Vermont Hatch (1893-1959), amerikansk advokat
Nicolae Vermont (1866-1932), rumänsk konstnär
Pierre Vermont (c. 1495-1533), fransk kompositör

Geografi

Australien 

 Vermont (del av en befolkad plats), Victoria, Whitehorse, 
 Lake Vermont – en sjö i delstaten Queensland

USA 

 Vermont (ort), Illinois, Fulton County, 
 Vermont, delstat, 
Vermont, Illinois
Vermont Avenue – Los Angeles, Kalifornien

Se även
Republiken Vermont – en republik i Nordamerika 1777 till dess antagning som delstat 1791

Se även
Le Vermont – en commune i Frankrike

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar